«Герберт Уэст — реаниматор» (), также переводят как «Герберт Уэст — воскреситель мёртвых» — рассказ американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта в жанре ужасов. Рассказ был написан между октябрём 1921 и июнем 1922 года. Впервые печатался в феврале-июле 1922 в издании «Home Brew». По мотивам рассказа в 1985 году был снят одноимённый фильм, за которым последовало два продолжения, а также была выпущена серия комиксов.

Лавкрафт впервые создал одно из первых упоминаний зомби в современном виде — как оживленных препаратом трупов, чьи повадки подобны звериным. В рассказе впервые описывается Аркхэм и Мискатоникский университет. Это первая «профессиональная» публикация Лавкрафта — писатель получил по $5 за каждую из шести частей.

Сюжет 

Рассказ состоит из 6 частей, которые были опубликованы в 1922 году:

Из тьмы / From the Dark 
Рассказчик, чьё имя неизвестно, вспоминает историю исчезновения его друга Герберта Уэста. Семнадцать лет назад они вместе учились на медицинском факультете в Мискатоникском университете в Аркхэме. Уэст полагал, что человеческое тело — это просто сложная органическая машина и смерть можно победить при помощи препарата, «перезапускающего» механические процессы в теле. Уэст ставил эксперименты на животных и собирался перейти на людей, но декан Аллан Халси запретил эти опыты. Тогда студенты оборудовали лабораторию в Бостоне, на заброшенной ферме Чапмана (), за Медов-Хилл (). Они наняли гробовщиков, которые раздобыли для них трупы с кладбища Церкви Христа () и кладбища для бедных на поле Поттера (). Эксперименты безуспешны. Видимо, трупы были недостаточно свежи. Уэст использовал новую формулу на трупе рабочего, утонувшего в пруду Самнера (). Уэст ждал, чтобы расспросить мертвеца о Загробной жизни, когда он вернется из недоступных сфер. Через час мертвец завопил, словно, сама преисподняя разверзлась и исторгла проклятых (). Студенты в ужасе сбежали с фермы. Утром в газетах написали, что неизвестный разрыл свежую могилу на кладбище — свою же могилу. Все последние годы Уэст провел в страхе, оглядываясь назад.

Демон эпидемии / The Plague-Daemon 
Аркхем поразила эпидемия тифа, на борьбу с которой были отправлены Уэст и рассказчик. Уэст все еще боялся существа, которое, словно, африт вырвалось из чертогов Эблиса или пещер Тартара. На выпускном вечере Уэст принес труп в лабораторию университета и ввел ему препарат. Глаза существа открылись и сразу же навсегда закрылись. Вскоре декан Хелси умер от тифа, студенты посетили похороны, а затем пошли в бар «Коммершиал Хаус». В качестве последнего акта извращенного уважения к своему бывшему сопернику Уэст крадет его труп и приносит в общежитие, чтобы реанимировать. По необъяснимым причинам, когда мертвец ожил, он стал менее умен и гораздо более жесток. Мертвец избил студентов и выпрыгнул в окно. В ту ночь существо убило сторожа кладбища, когда пыталось разрыть свою могилу. Хелси совершил серию убийств. Газеты сообщили, что в тот день демон и садист убил в Аркхэме 17 человек. Полицейские подстрелили Хелси в доме на Крэйн-стрит. Монстра поместили в психиатрическую лечебницу Сэфтон, где все последующие 16 лет он бился там, как в клетке. Врачи заметили в нем сходство с Хелси. Уэст лишь проклинал факт того, что мозг Хэлси, видимо, оказался недостаточно свежим.

Шесть выстрелов в лунном свете / Six Shots by Moonlight 
Лицензированные медики несколько лет жили и работали в Болтоне, в доме у кладбища на Понд-Стрит — чтобы иметь легкий доступ к трупам. Уэст заполучил тело боксера Бака Робинсона, высокого бойца, убитого в уличном матче. Препарат не дал результата и они похоронили труп за домом. Вскоре в газетах сообщили, что в городе пропал ребенок. Ночью рассказчик услышал царапанье в дверь. Уэст вышел на порог и увидел уродливый гигантский силуэт, который передвигался почти на четвереньках. Во рту существа была оторванная рука ребенка. Уэст выстрелил в него 6 раз из пистолета.

Вопль мертвеца / The Scream of the Dead 
Рассказчик навестил родителей в Иллинойсе, а по возвращении застает Уэста с трупом иностранца Роберта Льюита () из Сент-Луиса. Уэст прибегнул к искусственной консервации, он усовершенствовал тип жидкости для бальзамирования, которая идеально сохраняет труп в тот момент, когда химическое вещество вводится в кровоток; точно в момент смерти, и химическое вещество предотвращает начало разложения. Уэст сообщает рассказчику, что мертвец — коммивояжер, к которого случился инфаркт. Поскольку мужчина умер на глазах Уэста, он смог сохранить его с помощью бальзамирующей жидкости. Свежесть трупа была идеальной и теперь они должны были узнать о том, что находится за пределами непостижимой бездны () и пещер за пределами барьера смерти (). После второй инъекции препарата, существо открыло глаза и завопило. Рассказчик спросил у него: «Где вы были?»; а он произнес: «Только сейчас»... Мертвец начинает яростно биться, показывая, что на самом деле он был убит Уэстом, который задушил его подушкой.

Ужас из тёмного угла / The Horror From the Shadows 
Пять лет спустя, во время Первой мировой войны, в 1915 году рассказчик и Уэст служили в канадском полку во Фландрии. Потом Уэст перебрался в Оттаву из-за скопища умирающих. Уэст со страхом говорил об оживленных им существах и стал ненормально смотреть на живых людей. Уэст начал радикальные опыты по оживлению отдельных частей тела в госпитале в Сент-Элои. Уэст создал неумирающую ткань из эмбриона тропической рептилии, жизнь в которой поддерживалась при помощи искусственного питания. Уэст варил это вещество в чане, где плавали части тела. Обычно эксперименты Уэста заканчивались выстрелами из пистолета. Уэст заполучил тело коллеги, главного хирурга части Эрика Клэфама-Ли и пилота Рональда Хилла (), которые разбились на самолете. Уэст отсек офицеру голову и поместил её в чан, а затем сделал инъекцию препарата в руку. Тело начало биться, переживая последние мгновения жизни при падении самолета, а голова в чане кричала: «Прыгай, Рональд!». В этот миг в здание попал немецкий снаряд, от чего Уэст и рассказчик потеряли сознание. Тело офицера Клэпхема-Ли исчезло. С тех пор Уэст панически боялся преследования со стороны безголового офицера, который перенял от Уэста секрет оживления мертвецов. Последующие пять лет Уэст проводил еще более чудовищные эксперименты.

Имя им легион / The Tomb-Legions 
Уэст поселился в роскошном особняке близ одного из старейших кладбищ Бостона. В подвальной лаборатории он выкопал тоннель, ведущий к кладбищу, прямо в тайную комнату под гробницей Аверилиев (), построенную в 1768 году. Уэст пристрастился к гробокопательству. В последний день своей жизни Уэст сидел с рассказчиком в доме и читал газету. В статье писали, что изуродованные люди ворвались в психбольницу Сефтон и загрызли зубами 4 медработников, а их главарь в военной форме потребовал выдать им каннибала Аллана Халси. Надзиратель заявил, что голос военного исходил из большого черного ящика, который тот держал в руках, а вместо головы у него было восковое лицо с сияющими глазами из стеклышек. Все они действовали не как живые люди, а, словно, автоматически двигались под управлением их лидера. В полночь в дверь Уэста позвонили и оставили ящик с надписью: «От Эрика Клэфама-Ли». Уэст отнес ящик в подвал и сжег. В этот миг обрушилась часть стены и погас свет. В лабораторию один за одним вошла толпа существ из «Нижнего мира» (). Понимая, что его смерть неизбежна Уэст не сопротивлялся и не издал ни звука, когда твари разорвали его на куски. В качестве последнего оскорбления Клэпхэм-Ли обезглавил труп Уэста и утащил голову в подземную обитель. Только тогда в голубых глазах Уэста впервые вспыхнули искренние, неподдельные чувства. В полиции подозревают рассказчика в убийстве и посчитали его сумасшедшим, поскольку стена в подвале была цела. Рассказчик уверяет, что виноваты легионы мертвецов из склепа, не проронивших ни звука.

Персонажи 

 Герберт Уэст

Герберт Уэст () — учёный, изобретатель специфического реагента, который при введении в мёртвый организм способен его оживить. В юности невысокий стройный, светловолосый юноша в очках с тонкими чертами лица, бледно-голубыми глазами и тихим голосом. Великолепный учёный, самовлюблённый, все время посвятивший своей работе. Уэст — холодная умная машина. У него отсутствуют понятия морали — эти черты прекрасно изображены в фильме 1985 года. Изучал оккультные книги и теорию воскрешения. Невозмутимо наслаждался зрелищем самых отвратительных чудовищ, ввергающих в ужас любого здорового человека. За бледным лицом интеллектуала скрывался утонченный Бодлер физического эксперимента, томный Элагабал могил. Страдал манией преследования.

 Рассказчик

Рассказчик () — единственный друг Уэста, сокурсник, хирург, младший лейтенант. Вдохновлялся бесстрашием и смелостью экспериментов Уэста. Некоторое время спустя эксперименты стали пугать его аморальностью, надругательством над законами природы. Впоследствии ему кажется, что Уэста интересует не сама наука, а игра в Бога — рассказчик просто боится Уэста, даже, становится, образно выражаясь, его рабом. В кино экранизации персонаж прослужил прообразом Дэна Кейна, которого сыграл Брюс Эбботт.

 Аллан Халси 

Аллан Халси () — декан медицинского факультета Мискантоникского университета в Аркхеме. Запрещал опыты Уэста, умер от тифа, после чего был оживлен Уэстом.

 Эрик Клэфам-Ли

Сэр Эрик Морлэнд Клэфам-Ли () — военный хирург дивизии, майор и командир Уэста во время Первой мировой войны, кавалер ордена «За безупречную службу». Эрик, как и Уэст, мечтает обмануть смерть. Погиб во время крушения самолёта. Уэст реанимирует его тело и отдельно голову. После Эрик исчез. Мертвец носил на плечах голову из воска, а настоящую — в чёрном портфеле. Преследовал других мертвецов, сбежавших от Уэста. 

 Мертвецы

Мертвецы () — восставшие мертвецы, реанимированные с помощью инъекции раствора. Лавкрафт называет их, как: «проклятые из ада», «твари», «существа из склепа», «молчаливые бредущие», «безмолвные монстры».Мертвец издал адский крик, словно, сама преисподняя разверзлась, исторгнув стенания проклятых, поскольку в одной немыслимой какофонии был сосредоточен весь божественный ужас и неестественное отчаяние живой природы. Человек не способен издавать такие звуки. Позже, оно пыталось разрыть руками свою могилу.

Антропоморфный изверг никого не оставлял в живых. Когда им овладевал голод, он не знал пощады. Существо оказалось человеком. В этом не могло быть сомнений, несмотря на мутный взгляд, обезьяний облик и демоническую свирепость. 

Гигантская изуродованная тварь, которая может привидеться только в кошмарном сне: иссиня-черный призрак с остекленевшими глазами, двигающийся почти на четвереньках, покрытый кусками плеcени, листьями и виноградными лозами, перепачканный запекшейся кровью. В зубах он держал крохотную человеческую кисть.

Изверги избивали и рвали зубами всех, кто не успел спастись бегством. Их очертания были человеческими в разной степени, а некоторые были вовсе нечеловеческими.

Вдохновение 
Лавкрафт написал рассказ как пародию на «Франкенштейна» Мэри Шелли. Лавкрафт упоминает многочисленные ссылки на Франкенштейна (даже намекая на поэзию Сэмюэля Тейлора Колриджа, — как это сделала Шелли). Рассказ является первым произведением Лавкрафта, в котором существенно увеличился объем и появилась структура сюжета из 6 глав, — характерная для его последующих произведений. Предыдущие произведения Лавкрафт писал как очень короткие рассказы.

Лавкрафт впервые в истории литературы создал зомби в их современном виде — оживленные препаратом мертвецы, у которых обострились звериные инстинкты; они невероятно жестоки, разрывают людей на части; они могут говорить. Хотя, при этом, у них сохранилась часть памяти, но их личность уже не является человеком. Лавкрафт основывался на классическом виде мертвецов из литературы и мифологии — Проклятые () из ада. Но у Лавкрафта всегда есть отличия.  

Лавкрафт впервые в истории литературы описывает процесс мгновенного разложения тела — что станет популярным приемом в фантастической литературе. Уэст впервые воскрешает умершего в доме на Медов-Хилл () — это похоже на легенды о колдунах, которые вызывают на холмах нечистую силу. Отсеченная голова колдуна, что продолжает жить без тела часто встречается в готической литературе.  

В мифологии и фольклоре существует много существ, связанных с адом или магией Вуду. В мифологии Древнего Египта описано, что в Ином мире обитают боги, духи, демоны, а также Меджед: у него глина вместо головы и сверкающие глаза, — это черты майора. Лавкрафт упоминает Бодлера и Африта из чертогов Эбиса («Ватек»); сравнивает Уэста с Элагабалом; мертвецов относит к пещерам Тартара и «Нижнему миру» (). Уэст изучал труды Геккеля и Птолимея, Гальвинизм, Дарвинизм, Ницшеизм и Саббатианство, а также оккультные книги, в которых описано воскрешение мертвых из праха — что более похоже на Западносемитскую мифологию.

Образ безумного ученого повлиял на жанр ужасов. Лавкрафт в юности был увлечен «Войной миров» Герберта Уэллса и можно заметить его сходство с именем героя. Будучи под впечатлением от романа он писал в письмах: «я обнаружил, что идентифицирую себя с одним из персонажей, пожилым ученым, который сражается с некой угрозой ближе к финалу». Но Уэст молод. В финале Уэст обнаруживает в подвале тайную комнату, построенную столетие назад — что похоже на «мечту о доме» Карла Юнга (рассказанную Зигмунду Фрейду в 1909 году): спуск через исторически-стратифицированный фамильный дом в романский погреб; нахождение тайного лаза, доисторической пещеры, заваленной костями, реликвиями, и т. п.

Реакция 
Лавкрафт утверждал, что недоволен работой, написав ее только потому, что ему платили по пять долларов за каждый взнос . Более того, ему не нравилось требование, чтобы каждая партия заканчивалась как захватывающий фильм, — что не похоже на его литературный стиль. Лавкрафт также должен был начинать каждую часть с повторения предыдущего эпизода из-за формата в публикующимся журнале. Книга «Научная фантастика: ранние годы» характеризует рассказ «Герберт Уэст – Реаниматор» как «жалкую работу». 

С. Т. Джоши, исследователь творчества Лавкрафта, утверждает, что тогда «Герберт Уэст – Реаниматор» был «повсеместно признан самым слабым трудом Лавкрафта».

В 2013 году Уэст в исполнении Джеффри Комбса был выбран журналом «Empire» как 42-й по величине персонаж в фильмах ужасов, назвав его «одним из величайших безумных ученых кинематографа» . Когда список был обновлен в 2020 году, Уэст занял 43-е место.

Связь с другими произведениями 
В этом рассказе впервые появляется Мискантоникский университет и Болтон. 

В рассказе «Картина в доме» впервые упоминается Аркхем и колдун каннибал.

В рассказе «Склеп» герой говорил с мертвецами. 

В рассказе «Изгой» мертвец описывает Загробную жизнь.

Примечания

Ссылки 
 Рассказ на сайте Lib.Ru
 Английский текст

Рассказы Говарда Лавкрафта
Лавкрафтовские ужасы
Рассказы США
Рассказы 1922 года